Мануел Естреља има више значења:

 Мануел Естреља (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мануел Естреља (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику